Le nom Nancy a été utilisé par plusieurs cyclones tropicaux :

Pacifique nord-ouest 
 
 
 
 Typhon Nancy (1961)

Pacifique sud-ouest  
 
 
  - a touché terre près de Byron Bay.
  (2005) - un cyclone tropical de catégorie 4 dont les dommages ont justifié le retrait du nom.

Océan Indien sud-ouest 
 

Typhon homonyme
Homonymie de cyclones
Tempête tropicale homonyme